Odden har flere betydninger:
 Odden (Sydfynske Øhav) – er en ø i Drejø Sogn, Svendborg Kommune
 Odden (Middelfart Sogn) – en bebyggelse i Middelfart Sogn, Middelfart Kommune
 Odden (Odden Sogn) – en bebyggelse i Odden Sogn, Odsherred Kommune
 Odden (Vigsnæs Sogn) – et areal i Vigsnæs Sogn, Guldborgsund Kommune
 Odden (hovedgård) – en gård i Mygdal Sogn, Hjørring Kommune

 Se også
 Sjællands Odde – et punkt på Vestsjælland
 Odden Sogn – et sogn på Sjællands Odde i Odsherred Kommune
 Odden Færgehavn – en færgehavn på Sjællands Odde